Картина:
 Картина — произведение живописи.
 Картина — часть сценического произведения.
 Картина, кинокартина — совокупность движущихся на экране изображений, синоним кинофильма.
 Картина (фильм, 1985) — советский трёхсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Б. Мансурова, снятый по мотивам одноимённого романа Д. Гранина.
 Картина (фильм, 1992) — детективная драма 1992 года режиссёра Элэйн Зэлоум.
 Картина — французский полнометражный мультфильм 2011 года.

Также:
 Алтарная картина — художественное произведение, устанавливаемое в алтарях христианских, преимущественно католических храмов.
 Большая картина — кинофильм режиссёра Кристофера Геста.
 Картина в доме — литературное произведение Говарда Филлипса Лавкрафта, написанное в жанре «Лавкрафтовских ужасов».
 Картина мира
 Картина. Ехал Ваня — первый сюжет советского короткометражного мультфильма 1975 года.
 Семейная картина — пьеса Александра Островского.

См. также 
 Биографическая картина
 Научная картина мира
 Картина взаимодействия